IEM Rio 2022 (Intel Extreme Masters Season XVII – Rio Major 2022) – był osiemnastym turniejem rangi major w Counter-Strike: Global Offensive sponsorowanym przez Valve Corporation. Organizatorem wydarzenia było ESL, a zawody odbyły się w Brazylii w Rio de Janeiro w dniach od 31 października do 13 listopada. Mecze rozgrywano na dwóch arenach: Riocentro Arena oraz Jeunesse Arena. W puli nagród znalazło się 1,250,000 dolarów co było drugim turniejem pod względem wysokości nagród. Początkowo major w Brazylii miał odbyć się w 2020 roku, jednak że względu na pandemie Covid-19 został on najpierw przełożony, a następnie odwołany. Finał pomiędzy Outsiders a Heroic w szczytowym momencie oglądało 1,4 mln widzów co było trzecim wynikiem wśród wszystkich majorów. Cenne trofeum wzniosła ekipa Outsiders, a najlepszym zawodnikiem został ogłoszony Dzhami "Jame" Ali.

Drużyny 
O udział w turnieju walczyło setki drużyn z całego świata w kwalifikacjach regionalnych, a następnie w turnieju RMR. Finalnie awans na majora w Rio zapewniło sobie 24 ekipy. Podczas ustalania zespołom statusów Legendy, Powracających pretendentów czy Nowych Pretendentów brano pod uwagę miejsce w ostatecznym rankingu w turniejach RMR, które rozgrywane były w trzech regionach (Europa, Ameryka i Azja) oraz poprzednie osiągnięcia drużyn na PGL Antwerp 2022. Awans na turniej wywalczyło 16 drużyn z Europy, 6 z Ameryki oraz 2 z Azji.

Format rozgrywek 
Turniej standardowo złożony był z trzech faz: 
Fazy Pretendentów, Fazy Legend oraz Fazy Mistrzów. W dwóch pierwszych fazach korzystano z systemu szwajcarskiego, a spotkania rozgrywano w trybie BO1, za wyjątkiem meczy decydujących, które rozgrywano w trybie BO3. Do Fazy Mistrzów przechodziło 8 najlepszych drużyn z Fazy Legend. W play-offach mecze rozgrywane były w systemie pojedynczej eliminacji w trybie BO3.

Pula map 
W puli map nie wprowadzono żadnych zmian podobnie jak w przypadku sposobu wyboru i odrzucania map. Pula map prezentowała się następująco:
 Ancient
 Dust II
 Inferno
 Mirage
 Nuke
 Overpass
 Vertigo

Faza The New Challengers 
Faza Nowych Pretendentów była rozgrywana od 31 października do 3 listopada przy użyciu systemu szwajcarskiego. Rozstawienie drużyn przed pierwszą kolejką opierało się na rankingach RMR oraz ich występach na poprzednim majorze, natomiast w kolejnych meczach stosowano system Buchholza. Drużyna musiała wygrać trzy mecze, aby awansować do dalszej fazy, jednak w przypadku odniesienia trzech porażek odpadała z turnieju.

Tabela

Wyniki

Faza The New Legends 
W Fazie Legend drużyny rywalizowały w dniach od 5 do 8 listopada i również używano systemu szwajcarskiego. O początkowym rozstawieniu drużyn decydował ranking RMR oraz występy drużyn na poprzednim turnieju, a także tabela końcowa Fazy Pretendentów. Drużyny posiadające status Legendy były wyżej rozstawione od drużyn ze statusem Pretendentów. Przy ustalaniu kolejnych meczów korzystano z systemu Buchholza.

Tabela

Wyniki

Faza The New Champions 
Drużyny, które zajęły miejsca 1-8 w Fazie Legend awansowały do dalszej fazy i rywalizowały w drabince pojedynczej eliminacji. Play-offy rozgrywane były w dniach 10-13 listopada w trybie BO3.

Drabinka 

Źródło: hltv.org

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Ranking końcowy

Przypisy 

2022 w sportach elektronicznych
2022 w Brazylii
Turnieje w Counter-Strike: Global Offensive
Sport w Rio de Janeiro